Onderdistrict in Indonesië
 Tapen (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tapen (Pituruh), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tapen (Wanadadi), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Tapen (Kudu), een plaats in het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
 Tapen (Tapen), een plaats in het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java